«Случай с бегемотом» — советский рисованный мультипликационный фильм, снятый на киностудии «Союзмультфильм» в 1988 году.

Сюжет 
Бегемот и его приятель Пингвин приходят на представление в театр. Собака ездит на моноцикле и жонглирует кольцами, хамелеон — иллюзионист, показывает завораживающие фокусы, страусы потрясающе танцуют чечётку. Зрители бросают на арену цветы. Представление так поражает воображение Бегемота, что он решает выступить сам, со своим номером, без всякой подготовки. Бегемот в пляске ломает декорации на арене, приводит публику в ужас. Зал стремительно пустеет. Зрители разбегаются. От обиды бегемот топает и разносит всё здание цирка.

Съёмочная группа

Ссылки 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1988 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о цирке
Мультфильмы-сказки
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года